Olivares puede referirse a:

Apellido 
 Olivares, apellido ocupacional español;

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Olivares: futbolista español de los Años 30;
 Melanie Olivares: actriz española;
 Oswaldo Olivares: beisbolista venezolano; 
 Rubén Olivares: boxeador mexicano;
 Conde-Duque de Olivares: valido del rey Felipe IV en el siglo XVII;
 Javier Olivares Zurilla: guionista, historiador del arte, dramaturgo y profesor español.

Toponimia

Olivares: municipio español de la provincia de Sevilla;
 Olivares: núcleo español del municipio de Moclín, en la provincia de Granada;
 Olivares: Barrio del municipio de Oviedo;
 El Barrio de Olivares: arrabal en la ciudad española de Zamora;

El río Olivares: curso natural de agua ubicado en la Región Metropolitana de Santiago en Chile.